La synagogue de Ennery est une synagogue située dans la commune française de Ennery dans le département de la Moselle dans le Grand Est.

Histoire 
Elle a été construite en 1819. La synagogue profane située au n°7 de la rue des Jardins est inscrite au titre des monuments historiques depuis l'arrêté du .

La synagogue desservait également les habitants juifs des villages environnants d'Ay-sur-Moselle, Argancy, Flévy, Talange et Trémery. En 1851, la synagogue a été agrandie pour accueillir le nombre croissant de paroissiens.

En 1940, le dernier office a eu lieu dans la synagogue de Pessa'h. Il a été vendu à un particulier en 1963 et sert de débarras.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 

 Henry Schumann: Mémoire des communautés juives de Moselle. Éditions Serpenoise, Metz 1999, .

Articles connexes 
 Liste de synagogues de France
 Patrimoine juif de Lorraine

Liens externes 
 

Ennery
Monument historique en Moselle
Monument historique inscrit en 1984
Ennery
Ennery